Brøndby IF sæson 2019-20 er Brøndby IF's 39. sæson i træk i den bedste danske fodboldrække, den 30. i træk i Superligaen, og den 54. som fodboldklub. Udover Superligaen, deltager klubben i DBU Pokalen og UEFA Europa League. Det er den første sæson med Niels Frederiksen som cheftræner, efter at Alexander Zorniger blev fyret sæsonen før, og blev midlertidigt erstattet af Martin Retov.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Personaleændringer 
1. juni 2019 offentliggjorde Brøndby IF at de havde ansat Niels Frederiksen som ny cheftræner, på en to-årig kontrakt. Han tiltrådte efter U/21-slutrunden samme sommer. Herudover forlod Matthias Jaissle klubben, mens den midlertidige cheftræner, Martin Retov, fortsatte som assistent, sammen med nytilkommende Jesper Sørensen. Derudover fortsætter Matthias Borst, Claus Fallentin, Lars Høgh og Ahron Thode alle i klubben.

Dagen inden sæsonens første gældende kamp, meddelte Brøndby IF at de havde skiftet administrerende direktør Jesper Jørgensen ud med den hidtidige kommercielle direktør Ole Palmå. Samtidig blev det meddelt at Ebbe Sand efter seks måneder i jobbet som sportsdirektør stoppede i klubben, da Carsten V. Jensen var blevet ansat i stillingen som Executive Football Director og Sand ikke ønskede en anden sportslig rolle i klubben.

Målsætning 
I marts 2019 opdaterede klubben sin såkaldte "Strategi 6.4", hvilket blandt andet betød at klubben ændrede de sportslige målsætninger sådan at klubben i denne og næste sæson skulle komme i mesterskabsslutspil i Superligaen, for at sikre sig europæisk kvalifikation fra 2021-22.

Ebbe Sand meldte desuden ud inden afslutningen på foregående sæson, at det var klubbens plan at slanke truppen og gøre den yngre, sådan at klubbens talenter nemmere ville kunne bryde igennem som seniorspillere.

Stadion og tilskuertal 
Den 13. juni 2019 offentliggjorde Brøndby IF at de har fået de danske myndigheders tilladelse til at opsætte et videoovervågningssystem på Brøndby Stadion. Teknologien bruges til at genkende fans der har fået karantæne på stadion, og bliver første gang taget i brug til hjemmekampen mod Silkeborg IF.

Efter rekord for sæsonkort i forrige sæson, bød denne sæson på rekord i fornyelser af sæsonkord. 8.157 fornyede kortet, hvilket var en stigning på 27 % i forhold til året før.

Sæson 
Klubbens sæson startede officielt op med VO2max-test den 19. juni, og første træning den 20. juni 2019. Herefter stod den på nogle træningskampe, inden den første betydende kamp den 11. juni mod FC Inter Turku fra Finland.

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Månedens Brøndby-spiller 
Månedens Brøndbyspiller er en kåring hvor klubbens fans bestemmer hvem der har været klubbens bedste spiller i den forgangne måned. Fansene kan stemme på tre spillere som klubben har udvalgt. Afstemningen starter efter sidste kamp i den pågældende måned, og foregår via Facebook.

Turneringer

Samlet

Superligaen

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspil

Grundspilskampe 
Brøndby IF's kampe i grundspillet i sæsonen 2019-20.

UEFA Europa League 

Brøndby træder ind i første runde af kvalifikationen, og vil her være seedet, da klubben har en koefficientværdi på 7,500 i UEFA's rangeringsssystem.

Kampe

Træningskampe 
I optakten til sæsonen 2019-20 tager Brøndby IF på træningslejr til Polen, hvor de også skulle spille to kampe. Træningslejren varede fra 25. - 30. juni 2019 Udover den normale førsteholdstrup, deltog også prøvespilleren Formose Mendy, og Brøndby Masterclass-spillerne Tobias Juul og Jacob Rasmussen. Hany Mukhtar og Joel Kabongo var ikke med grundet skader, Jesper Lindstrøm og Peter Bjur deltog ikke på grund af Studentereksamen, mens Kasper Fisker tiltrådte senere.

Kampe

Sommer

Vinter 
Brøndby IF annoncerede i maj 2019 at vinterens træninglejr skulle gå til Portugal.

Statistik

Antal kampe

Topscorer

Assist

Rent Bur

Kort

Referencer 

Brøndby IF sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2019-20